— японская поп-певица. Также известная как Аю (Ayu), Аюми Хамасаки является одной из самых успешных исполнителей в истории музыкальной индустрии Японии и носит неофициальный титул «Императрица японской поп-музыки». Половина её музыкальных произведений переделана под транс-направление (trance). Она активно сотрудничает с исполнителями данного жанра.

С 1998 года, когда Аюми Хамасаки начала музыкальную карьеру, она выпустила семнадцать альбомов, шесть мини-альбомов, десять сборников, 54 сингла, а также несколько нестудийных альбомов. После выхода её сингла «BLUE BIRD» 21 июня 2006 года, общая сумма продаж альбомов и синглов превысила 46 миллионов, что стало четвёртым результатом в истории Японии. Этот же сингл поднял продажи её синглов до 20-миллионной отметки, что стало лучшим результатом в истории.

После выпуска 39 сингла «Startin' / Born To Be…» Аюми Хамасаки стала первой исполнительницей в истории Японии, чьи 27 синглов занимали первые строчки хит-парада Oricon. Она также является первой исполнительницей, чьи 7 альбомов занимали первые строчки хит-парадов, хотя ни один из них не стал лучшим по итогам года.

Также Аюми Хамасаки три раза подряд выигрывала Гран-при на Japan Record Taishou (японский аналог премии «Грэмми») с 2001 по 2003 год. В 2004 году она отказалась номинироваться на эту премию из-за конфликта между Максом Мацуурой (Масато Мацуура) и рекорд-компанией Avex Trax. Больше Аюми Хамасаки не участвовала в награждениях.

Биография

Юность 
Хотя Аюми Хамасаки жила с матерью, её воспитанием в основном занималась бабушка. У неё сохранились мало воспоминаний об отце, который оставил семью, когда ей было два года. Поскольку мать Аюми постоянно работала, чтобы прокормить семью, будущей певице была предоставлена полная свобода действий.

Будучи ещё очень юной, Хамасаки начала карьеру модели, в рекламе местного банка. Во время учёбы в средней школе её воспринимали как трудного ребёнка из-за крашеных волос и коротких юбок, считавшихся неприемлемыми в Японии в то время. В результате она бросила школу и уехала в Токио в поисках модельной карьеры, что очень поддерживалось её бабушкой.

Ранняя карьера 
Под псевдонимом Куруми Хамадзаки Хамасаки играла в спектаклях, малобюджетных картинах, таких как Miseinen и Sumo momo momo, но на этом поприще ей не удалось добиться успеха. Также не сбылись её мечты о карьере модели — её признали слишком низкой для профессиональной карьеры.

Музыкальная карьера 
Первые музыкальные опыты Аюми прошли на ниве хип-хоп-музыки.

Проблемы со слухом 
В январе 2008 года Аюми Хамасаки опубликовала в своём блоге сообщение о том, что её левое ухо полностью перестало слышать и данное состояние является неоперабельным. Также в сообщении говорилось, что у неё обнаружили глухоту в 2006 году, а проблемы со слухом возникли ещё в 2000 году. В результате её потери слуха, стоимость акций компании Avex упала на тринадцать йен. Несмотря на вышеизложенное, Хамасаки сообщила, что будет продолжать петь.

Дискография

Студийные альбомы 
 1995: NOTHING FROM NOTHING (демо альбом для Avex Trax)
 1999: A Song for XX
 1999: LOVEppears
 2000: Duty
 2002: I am…
 2002: RAINBOW
 2003: Memorial Address (мини-альбом)
 2004: MY STORY
 2006: (miss)understood
 2006: Secret
 2008: GUILTY
 2009: NEXT LEVEL
 2010: Rock’n’Roll Circus
 2010: Love Songs
 2011: Five (мини-альбом)
 2012: Party Queen
 2012: LOVE (мини-альбом)
 2012: again (мини-альбом)
 2013: LOVE again
 2014: Colours
 2015: A ONE
 2015: sixxxxxx (мини-альбом)
 2016: M(A)DE IN JAPAN
 2018: TROUBLE (мини-альбом)

Сборники 
 2001: A Best
 2003: A Ballads
 2007: A Best 2 (White/Black)
 2008: A Complete: All Singles
 2012: A Summer Best

Концертные записи

Концертные туры 
 ayumi hamasaki Concert Tour 2000 第一幕 (2000.04.28 — 2000.06.03)
 ayumi hamasaki Concert Tour 2000 第二幕 (2000.06.28 — 2000.08.09)
 ayumi hamasaki DOME TOUR 2001 A (2001.06.22 — 2001.07.07)
 ayumi hamasaki ARENA TOUR 2002 A (2002.04.27 — 2002.06.16)
 ayumi hamasaki STADIUM TOUR 2002 A (2002.07.06 — 2002.07.28)
 ayumi hamasaki LIMITED TA LIVE TOUR (2003.03.18 — 2003.05.27)
 A museum 30th Single Collection Live (2003.10.09 — 2003.10.31)
 ayumi hamasaki ARENA TOUR 2003—2004 A (2003.12.30 — 2004.04.25)
 ayumi hamasaki ARENA TOUR 2005 A ~MY STORY~ (2005.02.01 — 2005.04.24)
 ayumi hamasaki ARENA TOUR 2006 A ~(miss)understood~ (2006.03.11 — 2006.06.11)
 ayumi hamasaki ASIA TOUR 2007 A ~Tour of Secret~ (2007.03.10 — 2009.06.10)
 ayumi hamasaki ASIA TOUR 2008 ~10th Anniversary~ (2008.04.05 — 2008.11.02)
 ayumi hamasaki ARENA TOUR 2009 A ~NEXT LEVEL~ (2009.04.11 — 2009.10.22)
 ayumi hamasaki Rock’n’Roll Circus (2010.04.10 — 2010.07.25)
 ayumi hamasaki Rock’n’Roll Circus ~7days Special (2010.10.02 — 2010.10.11)
 ayumi hamasaki ~POWER of MUSIC~ 2011 A (2011.05.07 — 2011.10.19)
 ayumi hamasaki ARENA TOUR 2012 ~HOTEL Love songs~ (2012.04.07 — 2012.10.11)
 ayumi hamasaki 15th Anniversary Tour ~A BEST LIVE~ (2013.04.13 — 2013.07.28)
 ayumi hamasaki PREMIUM SHOWCASE ~Feel the love~ (2014.05.30 — 2014.07.06)
 ayumi hamasaki ARENA TOUR 2015 A Cirque de Minuit ~真夜中のサーカス~ (2015.04.11 — 2015.07.05)
 TA LIMITED LIVE TOUR (2015.09.29 — 2015.11.24)
 ayumi hamasaki ARENA TOUR A ~MADE IN JAPAN~ (2016.05.14 — 2016.07.18)
 TA LIMITED LIVE TOUR 2016 (2016.09.30 — 2016.12.08)
 ayumi hamasaki Just the beginning 第1章 (2017.05.13 — 2017.07.17)
 ayumi hamasaki Just the beginning 第2章 ~sacrifice~ (2017.09.06 — 2017.11.28)
 ayumi hamasaki Just the beginning 第3章 (2017.12.02 — 2018.02.20)
 ayumi hamasaki ARENA TOUR 2018 ~POWER of MUSIC 20th Anniversary~ (2018.04.07 — 2018.07.22)
 ayumi hamasaki LIVE TOUR ｰTROUBLEｰ 2018ｰ2019 A (2018.10.19 — 2019.02.21)
 ayumi hamasaki 21st anniversary -POWER of A³- (2019.04.06 — 2019.04.07)
 ayumi hamasaki TROUBLE TOUR 2019—2020 A ｰmisunderstoodｰ' (2019.05.01 — 2019.08.18)

 Новогодние концерты Countdown Live (обратный отсчет) 
 2000—2001: ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2000-2001 A 2001—2002: ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2001-2002 A 2002—2003: ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2002-2003 A 2004—2005: ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2004-2005 A 2005—2006: ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2005-2006 A 2006—2007: ayumi hamasaki BEST of COUNTDOWN LIVE 2006—2007 A 2007—2008: ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2007-2008 Anniversary 2008—2009: ayumi hamasaki PREMIUM COUNTDOWN LIVE 2008-2009 A 2009—2010: ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2009-2010 A ~Future Classics~ 2010—2011: ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2010-2011 A ~do it again~ 2011—2012: ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE Hotel Love Songs 2012—2013: ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2012-2013 A ~WAKE UP~ 2013—2014: ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2013-2014 2014—2015: ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2014-2015 A Cirque de Minuit 2015—2016: ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2015-2016 A ~MADE IN TOKYO~ 2016—2017: ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2016-2017 A Just the beginning -20- 2018—2019: ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2018-2019 A -TROUBLE- Фильмография и озвученные роли 
 1993 год — Twins Teacher 1993 год — Battle Spirits Ryûko no Ken 1995 год — Sumomo mo Momo 1995 год — Miseinen 1995 год — Ladys Ladys!! Soucho Saigo no Hi 1995 год — Как песчинки (Like Grains of Sand) — Касане Айхара 1996 год — Gakko II 2002 год — Tsuki ni Shizumu''

Награды и достижения

Коммерческое использование композиций 
Некоторые песни Аюми Хамасаки были использованы в коммерческих целях на ТВ, стали саундтреками к фильмам или дорамам (сериалам), и использовались в продвижении веб-сайтов.
 + — Fuji-TV Variety show Ayu Ready? Ending theme
 1 Love — Panasonic D-Snap
 1 Love — Panasonic D-Dock
 About You — Morinaga & Company, Ltd.|Morinaga Bake
 alterna — Panasonic Lumix
 And Then — JT Peach Water
 And Then — Aube Crush Pearl
 Angel’s Song — Panasonic D-Snap
 ANother song — BeeTV «sweetTV» Theme Song
 appears — Aube Crush Pearl
 appears — Lawson (store)|Lawson Ticket Service
 BALLAD — «Sokyu no subaru» (сериал)
 Because of You — Panasonic Lumix
 beloved — Japanese TV «Sukkiri!!» Theme Song
 Blossom — Zespri Kiwi
 Blue Bird — Dwango
 Blue Bird — Zespri gold
 Blue Bird — Mu-mo.net
 Bold & Delicious — Panasonic D-Snap Audio
 Bold & Delicious — Panasonic D-Dock
 Born to Be… — Nittele: 2006 Olympics|2006 Winter Olympics
 Born to Be… — Mu-mo.net
 Boys & Girls — AUBE’99
 Carols — Panasonic Lumix
 Carols «Classical Version» — Panasonic Lumix
 Daybreak — Panasonic
 Daybreak «H/\L’s Mix 2002» — Panasonic Lumix
 Dearest — Sunrise Inuyasha Ending theme (anime)
 Dearest — Tu-Ka mobile phones
 Depend on you — CDTV ending theme (Tv-show)
 Depend on you — Sony Playstation software サウザンドアームズ
 Don’t Look Back — Panasonic FX66/ZX3
 Duty — Takano Yuri Beauty Clinic
 End of the World — Tu-Ka mobile phones
 Endless sorrow — ドラマ"昔の男"主題歌 (Drama)
 End roll «HAL’s mix»- Morinaga
 ever free «Acoustic Orchestra» — ドラマ"天気予報の恋人"挿入歌 (Drama)
 everlasting dream «Rainbow Drew Drop Remix» — Panasonic 77MD
 everywhere nowhere — Panasonic MJ55
 evolution — Kose Visee
 fairyland — Camellia Diamonds
 fairyland — SPORTS Urugusu (Tv-show)
 fairyland — Music Fighter opening theme (Tv-show)
 fairyland — Nissan Motor Co., Ltd|Nissan X-TRAIL CUP
 fairyland — Mu-mo.net
 Far away — Tu-Ka mobile phones
 Fly high — Lycos
 Fly high — Fifth Seasons
 Fly high — Lawson Ticket Service
 For My Dear — Morinaga Monburan
 forgiveness — ドラマ"高原へいらっしゃい"主題歌 (Drama)
 Free & Easy — Panasonic 57MD
 Game — Panasonic PM700MD
 glitter — Zespri Kiwi
 Greatful days — ayuready Ending theme
 Hanabi — Tu-Ka mobile phones
 Heartplace — Panasonic Lumix
 Heaven — SHINOBI Heart Under Blade (film)
 I am… — Kose Visee
 Immature — JT Peach Water
 Independent — THE BASEBALL 2002 (Tv-show)
 Inspire — Solomon R. Guggenheim Museum|New York Guggenheim Museum Exhibition
 Inspire — Avex Trax|Avex Audition 2004
 is this Love? — Morinaga & Company, Ltd.|Morinaga Bake
 Jewel — Panasonic Lumix
 July 1st — Kose Visee
 kanariya «radio edit» — CDTV Opening theme (Tv-show)
 Ladies Night~another night — Panasonic Lumix
 Last Links — TBS Ending theme (TV-show)
 Love~destiny~ — Semi-Double (Drama)
 Love~since 1999~ — Semi-Double (Drama)
 M — Tu-Kai mobile phones
 Microphone — Honda Zest Spark
 Mirrorcle World — Panasonic FX-35
 Moments — Kose Visee
 Moments — Ayuready? Ending theme (Tv-show)
 monochrome — JT Peach Water
 MOON — Honda Zest Spark
 my name’s Women — Panasonic D-snap
 Naturally — Kose Visee
 Naturally «Dolly remix» — Kose Visee
 Never Ever — Kirin Supli
 Never Ever — Lawson Ticket Service
 no more words — Sunrise (company) Inuyasha Ending theme (anime)
 No way to say — テレビ"恋するハニカミ (Tv-show)
 No way to say — Panasonic MJ57
 ourselves — Kose Visee
 part of Me — Panasonic Lumix
 poker face — CDTV opening theme (Tv-show)
 progress — Tales of Xillia theme (видеоигра)
 Rainbow — ayu ready? ending theme (Tv-show)
 Rainbow — Panasonic Lumix
 rainy day — Capcom Onimusha: Dawn of Dreams ending theme (video game)
 Real me — Panasonic D-snap
 Real me — Fifth Seasons
 Seasons — ドラマ"天気予報の恋人"主題歌 (Drama)
 Seasons «Acoustic Orchestra» — ドラマ"天気予報の恋人"挿入歌 (Drama)
 Seasons «D-Z BLUE SUNBEAM MIX» — Kose Visee
 Secret — Confessions of Pain (film) (Japanese Version)
 Someday my prince will come — Walt Disney Snow White
 Startin' — Capcom Onimusha: Dawn of Dreams opening theme (video game)
 Startin' — Mu-mo.net
 Step you — Panasonic D-Snap Audio
 Step you — Panasonic SD mini-compo
 still alone — Takano Yuri Beauty Clinic
 Sunrise ~LOVE is ALL~ — Dandy Daddy (Tv-show)
 Sunset ~LOVE is ALL~ — Panasonic LUMIX FX60/ZX1
 To Be — JT Peach Water
 To Be «Acoustic Orchestra» — ドラマ"天気予報の恋人"挿入歌 (Drama)
 too late — Honda Giorno Crea
 too late «Soul Solution Remix» — Honda Giorno Crea
 Trauma — JT Peach Water
 Two of Us — Sony Playstation software サウザンドアームズ Ending theme
 Trust — 花王"ソフィーナ オーブ ルージュフィーリア (film)
 Unite! — Kirin Supli
 vogue — Kose Visee
 vogue «Kirari Natsu Ayu Mix» — Kose Visee
 Voyage — ドラマ"マイリトルシェフ"主題歌 (Drama)
 Voyage — «ayu ready?» Ending Theme (Tv-show)
 Voyage — Tsuki ni shizumu Theme (film)
 walking proud — Panasonic MJ59
 We Wish — Kose Visee
 Will — Panasonic Lumix
 Whatever — 7-Eleven Valentine
 Whatever — ASAYAN Ending theme (Tv-show)
 Who… — Tsuki (movie)
 Why… — H.I.S Taiwan CM Theme Song
 You — ASAYAN Ending theme (Tv-show)
 You — Forecast 2-weekly Lens
 You were… — «Tinker Bell and the Lost Treasure» (только в японской версии)

См. также 
 Список самых дорогих музыкальных видеоклипов

Примечания

Ссылки 

 Японский официальный сайт 
 Российское сообщество фанатов

Участники конкурса Кохаку ута гассэн
Идолы (японские артисты)
Фотомодели Японии
Певцы и певицы в жанре J-pop
Актрисы озвучивания Японии